Оттер () — американское торговое судно. Наиболее известно спасением Томаса Мюра (), знаменитого шотландского политического ссыльного.

История 
Между 1795 и 1798 годами «Оттер» находился в Тихом океане. В 1798 году судно было захвачено французами и потеряно в море.

Характеристики 
По некоторым источникам это был 168-тонный корабль. Наиболее вероятно, что порт, к которому он был приписан, был Бостон.

Испанские источники утверждают, что судно было оснащено шестью пушками и экипажем из двадцати шести человек.

Список литературы 

История Сиднея
История политики Австралии